Dire Straits a fost o formație britanică de rock, activă în perioadele 1977-1988 și 1991-1995.

Dire Straits se mai poate referi și la:
 Dire Straits (album), albumul de debut al trupei, lansat în 1978
 Dire Straits Tour, turneul de debut al formației din 1978
 "Dire Straits", melodie din 2013 de Mads Langer din albumul său din 2013 In These Waters (În aceste ape)

Nume proprii